Шаст:

 Шаст — мох на хвойном дереве.
 Шаст — таджикское числительное «шестьдесят».

Фамилия
 Шаст, Эмар де (1514—1603) — французский вице-адмирал, совершивший экспедицию на Азорские острова (1583), и губернатор Дьепа (1589).

См. также 
 Шастель | Шастеле

Примечания